Nederlandse hockeyploeg (mannen)
 Nederlandse hockeyploeg (vrouwen)